Цюрупа Іван Йосипович (1905—1972) — радянський український інженер-мостобудівник. Герой Соціалістичної Праці.
 Цюрупа Михайло Володимирович — доктор філософських наук (1996), професор (1997).
 Цюрупа Олександр Дмитрович (1870—1928) — радянський державний і партійний діяч.
 Цюрупа Павло Андрійович — радянський державний діяч.

 Цюрупа — річка в Кіровоградській області, права притока Ятрані.

Див. також 
 Вулиця Цюрупи